Het WTA-tennistoernooi van Florianópolis (officieel Brasil Tennis Cup) van 2013 vond plaats van 25 februari tot en met 2 maart 2013 in de Braziliaanse kustplaats Florianópolis. Het was de eerste editie van het toernooi. Er werd gespeeld op een hardcourt-ondergrond.

Enkelspel 
Venus Williams was het eerste reekshoofd. Zij bereikte de halve finale, waarin zij werd geklopt door Olga Poetsjkova.

De ongeplaatste Monica Niculescu uit Roemenië won het toernooi. Zij versloeg in de finale de eveneens ongeplaatste Russin Olga Poetsjkova in drie sets. Niculescu haalde voor het eerst in haar carrière een WTA-titel binnen.

De Belgische Kirsten Flipkens was als derde geplaatst. Zij moest echter al in de eerste ronde het hoofd buigen voor Olga Poetsjkova, die zou gaan oprukken naar de finale.

Geplaatste speelsters

Prijzengeld en WTA-punten

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel 

Het als eerste geplaatste duo Anabel Medina Garrigues / Jaroslava Sjvedova won het toernooi. Zij versloegen in de finale het ongeplaatste koppel Anne Keothavong en Valerija Savinych in twee sets. Het was hun eerste gezamenlijke titel. Medina Garrigues had daarnaast achttien eerdere dubbelspeltitels met andere partners; Sjvedova zes.

Geplaatste teams

Prijzengeld en WTA-punten

Toernooischema

Bron 
  Toernooischema WTA

Florianopolis 2013
Florianopolis